Polskie pułki piechoty:
 98 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 98 Pułk Piechoty (LWP) – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 99 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883–1918) – Böhmisches Infanterieregiment Nr. 98

Niemiecki pułk piechoty:
 98 Pułk Piechoty Cesarstwa Niemieckiego – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego